L'aire urbaine de Nice est une aire urbaine française centrée sur la ville de Nice

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Nice est composée de 129 communes, situées dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France en 2016.

51 communes de l'aire urbaine font partie de l'Unité urbaine de Nice ou pôle urbain, et 2 de l'Unité urbaine de Montauroux

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Population et société

Démographie 
L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Histogramme (Élaboration graphique par Wikipédia)

Communes de l'aire urbaine 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Nice.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire d'attraction de Nice
 Communes des Alpes-Maritimes
 Communes du Var
 Communes des Alpes-de-Haute-Provence
 Liste des aires urbaines de France
 Unité urbaine de Nice

Nice
Géographie des Alpes-Maritimes
Nice